A 2006-os nemzetközösségi játékokon a súlyemelés versenyszámait március 16. és 24. között rendezték meg.

Összesített éremtáblázat

Férfi

Női

Nyitott

Jegyzetek

Források
 Honlap

Nemzetközösségi játékok
2006 a sportban
Súlyemelés